Гуэрри () — фамилия.
 Гуэрри, Дина (более известна под фамилией Манфредини; 1897—2012) — итальянско-американская долгожительница.
 Гуэрри, Серджо (1905—1992) — итальянский куриальный кардинал.